Maharani (maha : grande, rani : reine) désigne une souveraine en Inde, c'est la forme féminine de maharaja ;

 Maharani est le huitième tome de la série de bande dessinée Balade au bout du monde.